Het district Nyon (Frans: District de Nyon, Duits: Bezirk Nyon) is een administratieve eenheid binnen het kanton Vaud. De hoofdplaats is Nyon. Het district is in de cirkels (Frans: Cercle) Begnins, Coppet, Gingins en Nyon opgesplitst.

Het district bestaat uit 32 gemeenten, heeft een oppervlakte van 232,02 km² en heeft 65.832 inwoners (eind 2006).

District van Zwitserland
Geografie van Vaud